Фахд ибн Султан Аль Сауд (; род. 20 октября 1950, Эр-Рияд) — саудовский принц, член дома Аль Сауд и губернатор провинции Табук.

Биография

Ранняя биография и образование 
Родился в столице королевства 20 октября 1950 года и был один из старших сыновей принца Султана. Его полнородные братья: Халид (род. 1949), Фейсал (род. 1951) и Турки (1959—2012). Их мать Мунира бинт Абдулазиз бин Мусаид Аль Джилуви (ум. 2011) скончалась в Париже в возрасте 80 лет.

Окончил Университет короля Сауда и получил степень магистра в США.

Ранняя карьера 
Начал работу в министерстве труда и социальных дел. Был в должности директора по исследованиям с 1969 по 1970 годы. В 1970 назначил генерального директора в том министерстве, а с 1977 года был заместителем министра в том же министерстве. Позднее стал заместителем по спорту и благосостоянию.

Деятельность губернатора 
С июля 1987 года стал губернатором провинции Табук, сменив дядю Мамдуха.
 
В 2002 году провели линию электропередач, он оплатил счета за электричество за 3 года. В 2003 году в Табуке начал основывать колледж, названный его именем который был открыт его отцом, а король Абдалла утвердил его как университет в 2011 году.

В городе Табук была открыта частная больница, названная его именем. Больница оснащена современной техникой.

Семья 
Его сын, принц Фейсал — заместитель губернатора Хаиля.

Примечания 

Родившиеся в Эр-Рияде
Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Выпускники университета короля Сауда
Губернаторы провинции Табук
Политики по алфавиту
Политики XX века
Политики XXI века